Konan o Kōnan puede referirse a:

 Kōnan, una ciudad en la prefectura de Aichi;
 Kōnan, una ciudad en la prefectura de Kochi;
 Konan, una ciudad en la prefectura de Shiga;
 Kōnan, un pueblo en la prefectura de Saitama;
 Kōnan-ku, un barrio de Yokohama;
 Kōnan-ku, un barrio de Niigata;
 Konan, un personaje de la serie Naruto.